Por Misa latina se entiende la Misa celebrada en latín.

Por esta expresión algunos se refieran más específicamente a la Misa tridentina, es decir la Misa celebrada según las sucesivas ediciones típicas del Misal Romano publicados entre 1570 y 1962. Con excepción de ciertas regiones, durante todo el período 1570-1970 se celebraba esta forma de la Misa del rito romano solo en latín.

Se utiliza el latín también en la celebración de la actual forma de la Misa del rito romano.

A partir del siglo III, se empleaba el latín en Roma en las celebraciones (en formas que variaron mucho en el decurso de los siglos) de la Eucaristía. Antes se usaba el griego, como se ve, por ejemplo, en la Primera Apología de Justino Mártir.

El latín se usaba y se sigue usando también en la Misa en ritos litúrgicos latinos no romanos: el mozárabe, el ambrosiano, el cartujo, etc. En lugares donde se usa uno de estos ritos, la expresión "Misa latina" puede significar la Misa celebrada en el rito correspondiente y en lengua latina.

En otros lugares, cuando se habla no de la historia, sino de la situación actual, "Misa latina" significa o la Misa tridentina o la forma actual de la Misa del rito romano celebrada en latín.

Referencias 

Misas
Misa católica